Бясното дърво (Daphne) е единственият род от семейство тимелееви (Thymelaeaceae), който има представители в България. Това са дребни храсти.

Видове

Източници 

 
Алергизиращи лечебни растения